Ziehl ist der Familienname folgender Personen:

 August Ziehl (1881–1965), kommunistischer Politiker
 Christiane Ziehl (* 1950), deutsche Schauspielerin
 Emil Ziehl  (1873–1939), deutscher Unternehmer und Erfinder des Außenläufermotors
 Franz Ziehl (1857–1926), deutscher Bakteriologe
 Günther Ziehl (1913–2002), deutscher Ingenieur
 Rüdiger Ziehl (* 1977), deutscher Fußballspieler

Ziehl steht für:
 einen historischen Flurnamen in Calvörde, Landkreis Börde, Sachsen-Anhalt, Deutschland

Siehe auch:
 Ziehl-Abegg
 Ziehl-Neelsen-Färbung
 Ziel (Begriffsklärung)
 Zihl